Apollo-Sojoez-testproject uit 1975
 Apollo 18 (film), Amerikaanse sf-horrorfilm uit 2011